Selon l'Ynglingatal (le « Dénombrement des Ynglingar »), les Ynglingar sont les membres d'une dynastie royale suédoise du Moyen Âge décrite dans les ouvrages relatant la mythologie nordique et à laquelle appartiendrait également le premier roi de Norvège Harald à la Belle Chevelure, souche de la dynastie Hårfagre selon l'Heimskringla.

Arbre généalogique

Article lié 
 Dynastie Hårfagre

Source 

 

Roi légendaire de Suède
Roi de Suède du Moyen Âge
Roitelet norvégien